Dongfang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongfang, Hainan , stad på häradsnivå, Hainan, 
 Dongfang (berg i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar